Matías de Habsburgo (Viena, 24 de febrero de 1557 - Viena, 20 de marzo de 1619) fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de 1612 a 1619.

Biografía
Hijo de Maximiliano II de Habsburgo y de María de Austria y Portugal. Hermano y sucesor de Rodolfo II. Archiduque de Austria, fue gobernador de Austria desde 1593, rey de Hungría desde 1608 y de Bohemia desde 1611 por la incapacidad mental de su hermano, asumiendo el título imperial a la muerte de este, el 13 de junio de 1612. Se casó en 1611 con su prima Ana de Austria (1585-1618), hija de su tío, el archiduque Fernando II de Austria, conde del Tirol. 

En su época se intentó establecer un paralelismo entre la imagen de Matías de Habsburgo y del rey Matías Corvino de Hungría (1458-1490). Se hacía hincapié en que los dos monarcas luchaban contra los turcos e igualmente en ambos casos después de permanecer fuera del reino por un largo tiempo la Santa Corona Húngara volvía a suelo húngaro, acontecimiento sucedido bajo los reinados de ambos. Utilizando este paralelismo como elemento de prestigio y propaganda, Matías consiguió ganar el apoyo de muchos nobles húngaros. 

Participó en las negociaciones diplomáticas con el conde húngaro Esteban Bocskai, obteniendo la paz en otoño de 1606 y trayendo consigo el fin a la llamada Guerra de Independencia de Esteban Bocskai (1604-1606). Con esta guerra el caudillo húngaro pretendía obtener la independencia del Reino de Hungría y de Transilvania de los Habsburgo. Sin embargo, la presión del Sacro Imperio Romano Germánico al Este y del Imperio otomano al oeste creó un clima inapropiado. Finalmente Bocskai continuó como Príncipe de Transilvania y el título de rey húngaro quedó en manos de Rodolfo II de Habsburgo. 

Durante el último año de su reinado comenzó la Guerra de los Treinta Años (1618-1648).

Le sucedió su primo hermano el archiduque Fernando de Estiria (Fernando II).

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Emperadores del Sacro Imperio de la dinastía Habsburgo
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVII

Reyes de Hungría del siglo XVII
Reyes de Hungría (Casa de Habsburgo)

Reyes de Bohemia (Casa de Habsburgo)
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Nacidos en Viena
Fallecidos en Viena
Reyes de Bohemia del siglo XVII